Бачвани могу да буду:

 Бачвани, становници области Бачка у Републици Србији

или

 Бачвани (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ

Види још 
 Бачва
 Бачвар
 Бачка